Bellini kan avse

Personer
 Delfo Bellini (1900–1953), italiensk fotbollsspelare
 Gentile Bellini (1429–1507), venetiansk konstnär
 Giovanni Bellini (omkring 1430–1516), venetiansk konstnär
 Hilderaldo Luiz Bellini (1930–2014), brasiliansk fotbollsspelare
 Jacopo Bellini (omkring 1400–1470), venetiansk konstnär
 Lorenzo Bellini (1643–1704), italiensk anatom
 Mario Bellini (född 1935), italiensk arkitekt och formgivare
 Vincenzo Bellini (1801–1835), italiensk operakompositör

Övrigt
Bellini (drink), en italiensk drink på mousserande vitt vin och persika 
 Bellini eller Bellini Brothers är ett sidoprojekt för musikduon Paffendorf

Italienska efternamn